38 км, 38-й киломе́тр — топоним в России и ближнем зарубежье.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены разъезды, остановочные и обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 38 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога. Код 803684

Россия 
 38 км — остановочный пункт, Восточно-Сибирская железная дорога. Код: 923246.
 38 км — остановочный пункт, Горьковская железная дорога. Код: 248321.
 38 км — остановочный пункт, Западно-Сибирская железная дорога. Код: 853518.
 38 км — остановочный пункт, Западно-Сибирская железная дорога. Код: 870119.
 38 км — остановочный пункт, Московская железная дорога. Код: 233947.
 38 км — остановочный пункт, Октябрьская железная дорога. Код: 014588.
 38 км — остановочный пункт, Октябрьская железная дорога. Код: 021632.
 38 км — наименование остановочного пункта Новые Ляды Свердловской железной дороги до октября 2021 года. Код: 765374.
 38 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код: 812541.

Украина 
 38 км — остановочный пункт, Донецкая железная дорога. Код: 490829.

Примечания